Pestschanaja (russisch ) steht für folgende geographische Objekte in Russland:

eine Vielzahl von Flüssen, darunter:
 Pestschanaja (Bolschoi Kuibywejem), Nebenfluss des Bolschoi Kuibywejem
 Pestschanaja (Dudypta), Nebenfluss der Dudypta
 Pestschanaja (Karasee), Nebenfluss der Karasee
 Pestschanaja (Laptewsee), Zufluss der Laptewsee
 Pestschanaja (Ob), Nebenfluss des Ob
 Pestschanaja (Ostsee), Zufluss des Finnischen Meerbusens der Ostsee
 Pestschanaja (Possadotschnaja), Nebenfluss der Possadotschnaja
 Pestschanaja (Welikaja), Nebenfluss der Welikaja
 Pestschanaja (Wostotschnaja Kambalniza), Nebenfluss der Wostotschnaja Kambalniza

sowie:
 Pestschanaja (Irkutsk), ländliche Siedlung in der Oblast Irkutsk 
 Pestschanaja, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Friedrichshuld, Kreis Insterburg, Ostpreußen)

Siehe auch:
 Pestschanoje (Begriffsklärungsseite)
 Pestschany (Begriffsklärungsseite)
 Pischtschana